Spektralanalyse har flere specialiseringer:
 Spektroskopi
 Spektrumanalysator